Октем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Октем, Зехра (род. 1959) — турецкая спортсменка, выступающая в стрельбе из лука.
 Октем, Ниязи (род. 1944) — турецкий учёный и писатель.
 Октем, Танкут (1941—2007) — турецкий скульптор.